Turaif ist eine Stadt im Nordosten von Saudi-Arabien in der Nähe der Grenze zu Jordanien. Sie liegt in der Provinz al-Hudud asch-schamaliyya. 2010 betrug die Bevölkerung 48.929 Einwohner.

Verkehr 
Der Flughafen Turaif bietet Flüge nach Riad, Dammam, Dschidda und Ha'il.

Klimatabelle 

Ort in Saudi-Arabien
Provinz al-Hudud asch-schamaliyya